Григорий Великия Армении — просветитель Армении, святой Армянской Апостольской Церкви, а также Русской Православной и других Православных Церквей, Римско-Католической и Армянской Католической церквей.

 Корабли
 «Григорий Великия Армении» — торговое судно, а затем фрегат Черноморского флота России, участник русско-турецкой войны 1787—1791 годов.
 «Григорий Великия Армении» — фрегат Черноморского флота России, участник войны с Францией 1798—1800 годов.